Betel – miasto biblijne w starożytnej Palestynie
 betel – rodzaj używki popularnej w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
 betel – pieprz betelowy, roślina, której liście wykorzystywane są jako zewnętrzny składnik betelu (używki)
 betel – palma betelowa, areka, roślina, której nasiona wykorzystywane są jako wewnętrzny składnik betelu (używki)
 Betel – ośrodek koordynujący działalność Świadków Jehowy w danym kraju
 Betel – katolicki ruch dobroczynny zajmujący się osobami niepełnosprawnymi

Zobacz też: 
 Bethel – miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Betuel